Tennis-Dameneinzel der Olympischen Sommerspiele 1920.

Das Finale bestritten Suzanne Lenglen und Dorothy Holman, das Lenglen in zwei Sätzen gewann.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)
 Ergebnisse auf sportsreference (englisch)

Tennis-Dameneinzel
1920
Tennisturnier in Antwerpen
Tennisturnier 1920